Hrgović ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Hrgović (* 1992), kroatischer Boxer
 Ivanka Hrgović (* 1983), kroatische Handballspielerin
 Mirko Hrgović (* 1979), kroatisch-bosnischer Fußballspieler